Коммуны во Франции:
 Шампиньоль — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Шампиньоль — коммуна во Франции, департамент Эр